Василий Михайлович Рогов (1877 — 1929) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Пензенской губернии, рабочий стекольного завода.

Биография 

Русский, православный. Родом из крестьянской семьи, проживавшей в Городищенском уезде Пензенской губернии. Получил начальное образование, закончив сельское училище. Рабочий Никольско-Пестровского хрустального завода Оболенских в селе Никольская Пестровка того же Городищенского уезда. Принимал участие в рабочем движении 1905 года. Придавал большое значение организации профессиональных рабочих союзов, являлся сторонником учреждения «примирительных камер» из представителей рабочих и капиталистов, был социал-демократом по убеждениям, пользовался популярностью среди крестьян.

14 апреля 1906 года был избран в Государственную думу Российской империи I созыва от общего состава выборщиков Пензенского губернского избирательного собрания. Входил в Социал-демократическую фракцию. Трудовики в своём издании «Работы Первой Государственной Думы» политическую позицию Рогова характеризуют как «Трудовая группа — Социал-демократы». Подписал законопроект «О гражданском равенстве».

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание» против разгона Думы. 22 августа 1906 года был привлечён к уголовной ответственности и был осуждён решением суда 12-18 декабря 1907 по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, был приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён избирательных прав.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 РОГОВ Василий Михайлович
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906 С. 231.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 66. Лист 3; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 88.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1877 году
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены фракции социал-демократов